"Get Over It" (canção), da banda Eagles
Get Over It (filme), com Kirsten Dunst
Get Over It (álbum), da banda Mr. Big

Desambiguações de artes